

Географія 
 Ілі— річка в Китаї (Ілі-Казахська автономна область у Сіньцзян-Уйгурськом автономному районі) і в Алматинській області Казахстану.
 Ілі — річка в Амурській області Росії, притока річки Камільтей.
 Ілі — місто в Англії.
 Ілі — селище в Куйтунському районі Іркутської області Росії.
 Ілі-Казахська автономна область (також автономна префектура; каз. ىله قازاق اۆتونومىيالى وبلىسى / Ile Qazaq avtonomııalyq oblysy; кит. трад. 伊犁哈薩克自治州, піньїнь: Yīlí Hāsàkè zìzhìzhōu), — автономна область, розташована на півночі Синьцзян-Уйгурського автономного району КНР.
 Острів Ілі (англ. Isle of Ely) — історичний регіон навколо міста Ілі в Англії.

Особи 
 Дженет Ілі (англ. Janet Ely, 12 вересня 1953) — американська стрибунка у воду.
 Арік-ден-ілі — цар стародавньої Ассирії.
 Чейз Ілі, Чейз Фостер Ілі (20 липня 1994(1994-07-20), Лос-Аламос, Нью-Мексико, США) — американська легкоатлетка, що спеціалізується на штовханні ядра.
 Нур-ілі — цар Ашшура першої половини XV століття до н. е. Правив під верховною владою мітаннійського царя. Стародавній Схід і античність.
 Ілі-Ішар (Ілум-Ішар) (аккад. 𒄿𒊬; д/н — бл. 2072 до н. е.) — шаканаку (військовий намісник) Трього царства Марі близько 2084—2072 років до н. е.
 Вей Ілі (кит. 魏轶力, 24 червня 1982) — китайська бадмінтоністка, олімпійська медалістка.

Інше 
 Собор Ілі (англ. Ely Cathedral) — кафедральний собор в місті Ілі (Кембриджшир), центр дієцезії Ілі та резиденція єпископа Ілі.
 Ілі-тюркська мова — предки носіїв ілі-тюркської мови пересилилися у Китай більш як два століття тому з Ферганської долини. Тепер вони живуть у басейні річки Ілі, її приток.